The Wings of the Dove é:

 Um romance de Henry James: veja The Wings of the Dove (livro)
 Um filme de 1997: veja The Wings of the Dove (filme)
 Título em inglês do filme francês Les ailes de la colombe Um filme documentário estadunidense de 1999: Passion and Romance: The Wings of the Dove''

Desambiguação